Mornay heißen folgende Orte in Frankreich:
Mornay (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Mornay-Berry, Gemeinde im Département Cher
ein Ortsteil der Gemeinde Lapeyrouse-Mornay
eine ehemalige Gemeinde im Département Ain, heute Nurieux-Volognat

Mornay oder de Mornay ist der Familienname von:
 Charles de Mornay († 1574), hingerichteter Verschwörer in Schweden
Rebecca De Mornay (* 1959 als Rebecca J. Pearch), US-amerikanische Schauspielerin, Regisseurin und Filmproduzentin
Philippe Duplessis-Mornay (1549–1623), reformierter Theologe und Staatsmann
Louis-François Duplessis de Mornay (1663–1741), französischer Kapuziner und dritter Bischof von Québec

Im Bereich Gastronomie: 
 Sauce Mornay